Zünkler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Zünkler (1929–2018), deutscher Ruderer
 Martina Zünkler, deutsche Rechtsanwältin